Moretti (automerk), een historisch automerk,

Diverse personen met achternaam Moretti, waaronder:
Joseph Moretti (begin 18e eeuw - 1793), architect en sierstucwerker

en ook:
Lisa Moretti, worstelaarster
Nanni Moretti, filmregisseur
Emiliano Moretti, voetballer
Fabrizio Moretti, drummer
Roberto Moretti, wielrenner
Tobias Moretti, acteur